Mistrzostwa Świata w Netballu 2003 – XI. edycja MŚ w netballu, która odbyła się na Jamajce, między 10 a 20 lipca 2003 r. W turnieju udział wzięły 24 drużyny. Mistrzostwo świata przypadło reprezentacji Nowej Zelandii.

Runda wstępna

Runda pierwsza

Runda druga

Runda pocieszenia

Grupa A

Grupa B

Mecze o zestawienie

Runda medalowa

Grupa A

Grupa B

Mecze o zestawienie

Final Eight

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w netballu
2003 w sporcie
2003 w Ameryce Północnej
Sport w Kingston
Jamajka w XXI wieku